Simenon může znamenat:

 Georges Simenon (1903–1989), belgický spisovatel detektivek
 Tim Simenon (* 1967), anglický hudebník, diskžokej, hudební producent a skladatel